Сезон 1992/1993 стал для Арсенала 107-м в истории клуба и 1-м в Премьер-лиге.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето

Зима

Ушли из клуба

Лето

Зима

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок лиги

2-й раунд

3-й раунд

4-й раунд

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны ФК «Арсенал»